Julius Ernst Wilhelm Fučík (1872-1916), compositore boemo, autore della marcia militare op. 68 Entrata dei gladiatori
 Julius Fučík (1903-1943), nipote del precedente, giornalista e membro del partito comunista cecoslovacco, figura della resistenza e vittima del nazismo.